

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Frédéric Combemale, (1860-1938), médecin français ;
 Max Combemale, joueur français de tennis ;

Homonymie
Homonymie de patronyme